Kyatuk (en arménien ) ou  (en azéri) est une localité de la communauté urbaine d'Askeran, dans la région d'Askeran, au Haut-Karabagh. Pour l'Azerbaïdjan, elle fait partie du raion de Khodjaly. La population s'élevait à 8 habitants en 2005.

Notes et références 

Askeran
Localité dans le raion de Khodjaly